Perry l'Ornitorrinc, també conegut com a Agent P o simplement Perry, és un personatge de la sèrie animada de Disney Channel Phineas i Ferb creada per Dan Povenmire i Jeff "Swampy" Marsh.

Introducció 
Perry és la mascota ornitorrinc de Phineas i Ferb que porta una doble vida com a agent secret. Viu amb Phineas i Ferb des que els nois eren petits i els seus pares els van portar a comprar una mascota. De tots els animals que es trobaven a la botiga es van decidir per ell perquè l'orientació dels seus ulls feia que mirés a Phineas i Ferb a la vegada. Al principi l'anaven a dir Bartholomé però, després, es van decidir per Perry.

Com a agent secret treballa per al Major Monograma. El seu principal objectiu és derrotar el malvat Dr. Doofenshmirtz impedint que dugui a terme els seus ximples i malvats plans, que sempre acaben fent desaparèixer accidentalment les invencions de Phineas i Ferb, fent que Candace no pugui acusar els seus germans.

Relacions 
El Dr. Heinz Doofenshmirtz "Malvats i associats": És l'enemic de Perry l'Ornitorrinc, i la gran majoria dels episodis inclouen una seqüència en què Perry deté un dels seus plans per apoderar-se de l'àrea limítrof. En un episodi Doofenshmirtz troba a un altre enemic, l'agent Peter el Panda, cosa que fa que Perry se senti reemplaçat. Tots dos acaben en una paròdia del xou del Dr. Phil, amb la finalitat de rebre orientació per superar la situació. Doofenshmirtz també ha declarat que Perry és el seu millor amic, i és aparentment recíproc, ja que Perry ha acabat ajudant-lo en diverses ocasions, com quan l'ajuda a fer de DJ per enorgullir a Vanessa; però lluiten entre si perquè estan de costats diferents. El Doctor D., quan Perry frustra els seus plans es queda cridant ("Te odio Perry el Ornitorrinco!" En hispanoamerica); ("Maldito seas, Perry el ornitorinco!" A Espanya).

 Major Monograma: Cap de Perry a la OSBA (Organització sense un bon acrònim, a Espanya "Organización sin acrónimo chulo"), encarregat d'enviar-lo en missions per detenir Doofenshmirtz.
 Carl: Ocupa el càrrec de "becari amb sou", encara que en realitat no li paguen. Sembla tenir una relació "amistosa / indiferent" amb Perry l'ornitorrinc.
 Phineas, Ferb, Isabella i els altres personatges: Davant ells Perry ha de protegir de la seva identitat secreta d'espia, ja que si ho descobreixen serà reubicat amb una altra família. Per aconseguir-ho, Perry es comporta com una simple mascota que, en les paraules de Phineas, "No hace gran cosa".
 Candace: Amb Candace no té una relació tan estreta com amb Phineas i Ferb, però tot i així ella ho tracta com una mascota normal. En diversos episodis s'ha mostrat la mala relació que té amb ell, la qual cosa fa que l'obligui a treure-ho del lloc on sigui, sobretot de la seva habitació. Candace descobreix la identitat secreta de Perry en un episodi, però com està sota la influència d'una molsa al·lucinogen creu que és una altra de les seves al·lucinacions.
 Stacy Hirano: Si bé Stacy considerava a Perry com una simple mascota, en l'episodi "Feliç aniversari, Isabella" Doofenshmirtz i l'Agent P acaben barallant a casa seva destruint-la gairebé per complet, sense evitar que Stacy descobreixi la identitat secreta de Perry. Al final de l'episodi Perry accedeix a no esborrar-li la memòria, ja que ella no vol tornar a veure des del principi una pel·lícula de terror que estava veient abans de l'atac.

Transformació en Agent P 
Quan Perry s'assegura que ningú l'està mirant, es transforma en l'Agent P i comença a caminar en 2 potes, les òrbites dels seus ulls es normalitzen, i es col·loca el seu barret marró.

Perry llavors es dirigeix a rebre informació del Major Monograma sobre els plans de Doofenshmirtz. Per a això, Perry es dirigeix al seu cau, aprofitant qualsevol descuit de Phineas i Ferb. Per ingressar, Perry utilitza diversos mitjans d'accés / escapament.
Després Phineas diu "¿Dónde está Perry?" o "Oye, ¿Y Perry?".

Personatge

Creació i concepció 
Mentre treballava en la sèrie de televisió animada “La vida moderna de Rocko”, els co-creadors de Phineas i Ferb, Donen Povenmire i Jeff "Swampy" Marsh, van utilitzar diversos elements recurrents en els episodis que van escriure. Entre aquests es trobaven seqüències d'acció i escenes de persecució. Povenmire i Marsh volien tornar a utilitzar aquests elements en la seva sèrie i van optar per Perry per ejecutar-los. La parella li va donar un arxienemic constant i continu en forma de Doofenshmirtz, com a mitjans per permetre als espectadors conèixer-lo. Si bé l'elecció de l'espècie de Perry, Povenmire i Marsh van voler tenir en compte la selecció d'un que fos estrany, un animal que els nens no podien "triar en una botiga de mascotes i demanar-li als seus pares”. Trien un ornitorrinc, causa de l'aparença fosca i sorprenent de l'animal. Aquest va ser utilitzat escassament en els programes nord-americans de dibuixos animats, de manera que la parella va opinar que Perry "no hauria de competir amb les nocions preconcebudes que els espectadors puguin portar a una criatura més convencional”.

Perry té un tema titulat provisionalment "Perry", interpretat per Randy Crenshaw i Laura Dickinson, i escrit per Povenmire i Marsh, qui escriu la majoria de les cançons de la serie. La cançó, juntament amb el nombre "Gitchee Gitchee Goo" en l'episodi "Flop Starz", va ser la primera composició musical que Povenmire i Marsh van llançar a la companyia de Walt Disney. Povenmire va explicar: "Disney té una història gran de la música - I si ho odies?" La seva reacció, però, va ser força positiva i van demanar a la parella que escrivís una cançó per a cada episodi.

Disseny 
Igual que els altres personatges de la sèrie, Perry s'ha estructurat de manera senzilla. D'acord amb l'esquema de la demostració, Perry es construeix de formes geomètriques en un estil que recorda al mort presentador de Looney Tunes, Tex Avery. Povenmire utilitza diferents estils de disseny per dibuixar Perry en funció de com ho retraten. Quan Perry es presenta com una mascota domesticada i sense sentit, Povenmire comença amb una plaça amb forma de barra de pa. A continuació, dibuixa les seves potes davanteres i els peus abans de treure el seu projecte de llei, que es fixa en un angle determinat. Povenmire llavors treu els seus ulls, que mai estan enfocats i miren en direccions oposades. Conclou la figura mitjançant l'addició de les seves potes del darrere, la cua, el pèl i el color per fi. Quan es presenta com un agent secret, Povenmire comença amb un pa de motlle quadrat (disseny similar) però assenyala que s'aixeca verticalment i es posa un barret de feltre a la part superior del seu cap, que es combina amb el tors quadrat. En contrast amb la seva expressió sense sentit i els ulls desorbitats, com una mascota, la versió de l'agent secret de Perry es detalla amb els ulls plens de determinació "blau acer". Povenmbloggerire procedeix per dibuixar les seves armes. Les seves cames estan doblegades, tan ben preparats per a un acte de perill o acció necessària. Povenmire acaba el disseny afegint la seva cua de castor i el color.

Personalitat 
La identitat secreta de Perry com a mascota porta els personatges que el considerin com un "animal domèstic sense sentit" que "no fa molt". Aquesta definició del personatge va portar a Phineas i Ferb a liderar la producció d'una nova línia de joguines basat en Perry anomenat "Perry la Figura inacció", no feia res i, per tant, podia fer tot el que volguessin que fes. En tota l'actualitat, Perry és un lluitador expert que és capaç de realitzar diverses inversemblants preses de judo, moviments de lluita i fugues. Ell té accés a diferents tipus de tecnologia i els invents que li va proporcionar el Owca, incloses les naus de vol estacionari anomenades "Platypusmobile", una moto d'aigua i un conjunt xiulet que li permet invocar diferents tipus d'animals. Malgrat la seva aparença com una mascota domèstica és principalment una coberta, Perry ha expressat cura i devoció per la família Flynn-Fletcher. En l'episodi "La Balada de Barba Fea", Perry va aconseguir arrossegar Candace fora de la cova fosca abans que es va ensorrar a causa de Dr. Doofenshmirthz i el "botó d'autodestrucció" que Candace havia pressionat accidentalment mentre estava sota l'al·lucinació de la molsa taronja. Candace va pensar que estava al·lucinant només i que tot havia sigut producte de la seva imaginació.

Mitjans d'accés / escapament 
Dins dels mitjans d'accés que utilitza Perry, destaquen els següents: Utilitzar una entrada secreta en un dels arbres del jardí. Ocupar una porta oculta que hi ha a l'exterior de la casa de Phineas i Ferb. Escapolir dins de l'espai disponible en una mànega del jardí, i utilitzar la clau de l'aixeta per obrir la porta "secreta". Endinsar-se al seu cau mitjançant un pot d'escombraries que hi ha al jardí. Utilitzar una cabina fotogràfica com a mitjà d'escapament. Ingressar a través de l'entrada secreta d'una màquina de gasoses a un sistema de tobogans subterranis. Utilitza 2 tubs de color verd i baixa com Mario Bros. Una escala exageradament llarga que ha d'utilitzar quan els anteriors no funcionen. El sistema de tubs subterranis pel qual es transporta Perry per arribar al seu cau. Així mateix s'han presentat altres mitjans, alguns més sofisticats que altres. Tal és el cas del llar de foc ascensor, on Perry sol trobar a Santa Claus. A l'altre extrem es troba un tobogan, que no funciona del tot bé, ja que no ha estat encerat. En un episodi, quan està en els túnels, rep una notificació que els passatges estan alterats, ell acaba a l'apartament de Doofenshmirtz. Un cop, Carl estava reparant els tubs, pel que ell i un altre agent van caure.

Referències 

Sèries d'animació